Dendrologischer Park steht für:

 Dendrologischer Park Bazoș, Naturschutzgebiet im rumänischen Kreis Timiș, Banat.
 Dendrologischer Park Oleksandrija, Landschaftspark in der ukrainischen Stadt Bila Zerkwa.